Stanisław Dzienisiewicz (wojskowy)
 Stanisław Dzienisiewicz (polityk)